Jastrzębie-Zdrój – gmina miejska i miasto na prawach powiatu, woj. śląskie

dawne gminy:
 gmina Jastrzębie – dawna gmina, powiat brodnicki, woj. bydgoskie
 gmina Jastrzębie – dawna gmina, powiat bydgoski, rejencja bydgoska
 gmina Jastrzębie – dawna gmina, powiat lipnowski, woj. bydgoskie
 gmina Jastrzębie – dawna gmina, powiat siedlecki, gubernia siedlecka
 gmina Jastrzębie Zdrój – dawna gmina, powiat rybnicki, woj. katowickie

Zobacz też 
 gmina Jastrzębia
 gmina Jastrząb
 Jastrzębie